President van de regering is in een aantal landen een functie binnen de uitvoerende macht van een parlementair of semipresidentieel systeem, en wel die van de regeringsleider. Ook al is de functie als 'president' betiteld, zij komt niet overeen met de functie van staatshoofd (vaak vervuld door de werkelijke president of een monarch). Hoewel de functie internationaal gezien als gelijkwaardig wordt beschouwd aan functies als minister-president, premier of bondskanselier, gaat het niet per definitie om dezelfde functie. Zo zijn premiers en minister-presidenten veelal een primus inter pares in de ministerraad, terwijl bijvoorbeeld de Spaanse president van de regering een werkelijke en onbetwistbare leider is van de regering.

In de volgende landen wordt de regeringsleider president van de regering genoemd. In deze landen wordt deze functie ook wel kortweg aangeduid met president, hoewel het niet om het staatshoofd gaat:
 Griekenland: Πρόεδρος της Κυβερνήσεως (president van de regering)
 Kroatië: Predsjednik Vlade (president van de regering)
 Servië: Председник Владе Републике Србије (president van de regering van de republiek Servië)
 Slovenië: Predsednik Vlade Republike Slovenije (president van de regering van de republiek Slovenië)
 Spanje: Presidente del gobierno (president van de regering)
 Vaticaanstad

Verder gebruiken de volgende landen de term voorzitter van de regering of hoofd van de regering:
 Algerije: Chef du gouvernement Algérien (hoofd van de Algerijnse regering)
 Israël: רֹאשׁ הַמֶּמְשָׁלָה (hoofd van de regering)
 Marokko: Chef du gouvernement du Maroc (hoofd van de regering van Marokko)
 Rusland: Председатель Правительства Российской Федерации (voorzitter van de regering van de Russische Federatie)
 Slowakije: Predseda vlády Slovenskej republiky (voorzitter van de regering van de Slowaakse republiek)
 Syrië
 Tsjechië: Předseda vlády České republiky (voorzitter van de regering van de Tsjechische republiek)
 Tunesië: Chef du gouvernement Tunisien (hoofd van de Tunesische regering)